Le terme de real TV est un anglicisme qui peut faire référence à la télé réalité.
Réal-TV est une série télévisée québécoise.